Торго́м Сарки́сович Исая́н (; 13 апреля 1923, Александрополь, СССР, — 4 августа 1987 года, Ереван, Армянская ССР, СССР) — советский философ и юрист армянского происхождения. Доктор философских наук (1969), профессор (1972). Значительная часть работ посвящена вопросам и истории атеизма. Один из авторов «Атеистического словаря».

Биография 

Родился 13 апреля 1923 года в Александрополе (ныне — Гюмри, Армения).

В 1941—1945 годах принимал участие в Великой Отечественной войне.

В 1952 году окончил юридический факультет Ереванского государственного университета.

В 1956 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Атеизм А. И. Герцена»

С 1957 года работал в отделе философии и права Академии наук Армянской ССР.

С 1966 года работал в Ереванском государственном университете.

В 1969 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме Свободомыслие и атеизм в Армении во второй половине XIX в.

В 1972 году присвоено учёное звание профессора.

С 1977 года работал заведующим кафедрой теории и истории атеизма Ереванского государственного университета.

Умер 4 августа 1987 года в Ереване, Армянская ССР.

См. также 
 Атеизм в Армении

Научные труды

Монографии 

 Исаян Т. С. Основы научного атеизма, Ереван, 1972:
 Исаян Т. С. Армянская общественная мысль второй половины XIX века против клерикалистской идеологии, Ереван, 1969:
 Исаян Т. С. Реакционная сущность «христианского социализма», Ереван, 1962:

Статьи

Примечания

Литература 

 

Выпускники юридического факультета Ереванского государственного университета
Авторы энциклопедий и словарей